Föhrensiedlung ist der Name folgender Orte:

 Föhrensiedlung (Gemeinde St. Egyden), Ortsteil von St. Egyden am Steinfeld, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Föhrensiedlung (Gemeinde Schwarzenbach), Ortsteil von Schwarzenbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich